Rendall steht für:
 Rendall, Verwaltungseinheit auf Mainland, der Hauptinsel der Orkney in Schottland

Rendall ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Rendall (geb. 1963), britischer Mathematiker und mathematischer Physiker
 David Rendall (geb. um 1948), englischer Opernsänger (Tenor)
 Mark Rendall (* 1988), kanadischer Schauspieler
 Paul Rendall (* 1954), englischer Rugby-Union-Spieler